V353 Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 7 660 световых лет (около 2 349 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,9m до +13,1m.

Характеристики 
V353 Близнецов — оранжевая пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB) спектрального класса K. Эффективная температура — около 4298 К.

Примечания